Das Adjektiv sudanisch (bzw. Sudanisch) bezeichnet:

 aus dem oder bezogen auf den Sudan (Region)
 (fälschlicherweise) aus dem oder bezogen auf den Sudan (Staat)
 zur Sprachfamilie der Sudansprachen gehörig